The Best of Limahl är ett samlingsalbum från 1996 med musik av den brittiske musikern Limahl.

Låtlista 
 Never Ending Story
 Don’t Suppose
 That Special Something
 Your Love
 Too Much Trouble
 Only for Love
 I Was a Fool
 The Waiting Game
 Love in Your Eyes
 Colour All My Days
 Nothing on Earth
 Tonight Will Be the Night
 Working Out
 Don't Send for Me
 Shock
 Inside to Outside

Musikalbum 1996
Samlingsalbum